Shutler ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Shutler, Jr. (1921–2007), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe
 Ryan Shutler (1986–2015), US-amerikanischer Schlagzeuger der Band Lazarus A.D.